Only est un single du groupe Nine Inch Nails.
 Only est une marque française de la société Telco OI. Cette dernière est une coentreprise appartenant à Iliad et TELMA (Telecom Malagasy)
 Jerry Only est un bassiste et chanteur américain.
 Only Hits est une ancienne webradio française renommée Pulsation Radio fin 2009.
 Only est une chanson de Nicki Minaj sortie en 2014.

Voir aussi
Only You